Райтер — багатозначний термін:
 Райтер — графіті-художник.
 Журналіст-райтер.

Персоналії 

 Маріо Райтер (н. 1970) — австрійський гірськолижник, олімпійський чемпіон.
 Томас Райтер (н. 1958) — космонавт Німеччини та Європейського космічного агентства.
 Ерлі Райтер (1916–2008) — американський фігурист-одиночник.

 Див. Також
 Райдер